Наґісо́ (, ) — містечко в Японії, у повіті Кісо префектури Наґано. Станом на  площа містечка становила  км². Станом на  населення містечка становило  осіб.

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Офіційна сторінка Наґісо

Містечка префектури Наґано